Аппаз — название населённых пунктов в Казахстане:
 
 Аппаз — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Аппаз — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Аппаз — до 2004 года название аула имени Мукажана Жумажанова в Жанааркинском районе Карагандинской области.

См. также 
 Аппаз-Багалак